Barkow kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Barkow,

Tyskland 

 Barkow, Barkhagen – ort, tidigare kommun, Barkhagen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Robotskapade Antarktisförgreningar